Šlechtová ist der Familienname folgender Personen:

 Karla Šlechtová (* 1977), tschechische Ökonomin und Politikerin
 Lenka Šlechtová (* 1991), tschechische Biathletin